Puksujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Puksujärvi (Gällivare socken, Lappland, 744378-173049), sjö i Gällivare kommun,  (7,68 ha)
Puksujärvi (Gällivare socken, Lappland, 744619-173496), sjö i Gällivare kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn